Университет штата Пенсильвания ()  —  публичный исследовательский университет в США, находящийся в Юниверсити-Парк, штат Пенсильвания. Один из 15 лучших финансируемых налогоплательщиками университетов США. Р. Молл в своей книге 1985 года назвал университет одним из «общественных плющей» — финансируемых штатами университетов, обеспечивающих качество образования, сравнимое с Лигой плюща.
В университете обучаются более 46000 студентов, что делает его одним из крупнейших университетов США.

Показатели
В 2014 году в Университет штата Пенсильвания занял 58-е место в мире и 37-е в стране в Академическом рейтинге университетов мира. 
Издание U.S. News & World Report в своём рейтинге национальных университетов и колледжей за 2014 год присвоило ему 48-е место 
В 2014 году Университет штата Пенсильвания занял 166 строчку в рейтинге лучших вузов США по версии Forbes.

Университет также известен своим высоким конкурсом и высоким проходным баллом.

История

25 марта 2002 года в университете состоялся первый реслинга драфт World Wrestling Entertainment (WWE).

См. также

Ссылки 

 
 Официальный сайт Университета штата Пенсильвания 
 Официальный сайт спортивных команд 
 Университетская полиция 

Появились в 1855 году в США
Пенсильвания
Университеты Пенсильвании